Id. Zimányi József (1917–1998) református lelkész, egyházi író
 Ifj. Zimányi József (1940-es évek?–) református lelkész, egyházi író
 Zimányi József (1931–2006) Széchenyi-díjas magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja